Die Bezirksliga Potsdam 1967/68 war die 16. Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Potsdam durchgeführten Bezirksliga Potsdam. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Potsdam und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Die BSG Stahl Brandenburg gewann ihren ersten Bezirksmeistertitel und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur DDR-Liga. Dort belegten die Brandenburger in der Staffel B den dritten Rang und verblieben in die Bezirksliga.

Neben Einheit Nauen stiegen noch drei Vorjahresaufsteiger mit Motor Hennigsdorf II, der TSV Luckenwalde und Lokomotive Wittstock in eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison Einheit Lehnin, Chemie Falkensee und Motor Rathenow auf. Aus der DDR-Liga kam die BSG Motor Babelsberg hinzu. 


Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Bezirksmeister

Literatur 
 
 

Potsdam
Fußballsaison 1967/68